SVQ bezeichnet:

 Sorenson, ein Video-Codec und -format
 Flughafen Sevilla in Spanien als IATA-Code

SVQ